Linda, keresztnév
 Linda, televíziós sorozat

zh:Linda